Кисловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Административный центр — село Кислово.

География 
Расположено в северной части Быковского района, на западе омывается Волгоградским водохранилищем.

Площадь сельского поселения составляет 26 912 гектар, из которых 20 173 га (по состоянию на 2008 год) приходится на сельхозугодья и 414 га занимает застройка (по состоянию на 2008 год).

Граничит:
 на юге — с Побединским сельским поселением;
 на востоке — с Александровским сельским поселением;
 на севере — с Николаевским районом;
 на западе — с Камышинским районом;
 на юго-западе — с Быковским городским поселением.

Население

Состав сельского поселения

Администрация 
Глава — Олейников Александр Иванович (c 11 октября 2009 года);
Телефон/факс: 8(84495) 3-82-99
Адрес администрации: 404066, Волгоградская область, Быковский район, с. Кислово, ул. Пугачева, 2а.
e-mail: bykkislovo@ya.ru

Транспорт 
Территорию сельского поселения пересекает в направлении север-юг автомобильная дорога регионального значения .

Протяженность автодорог местного значения — 19 км.

Примечания

Ссылки 
 

Муниципальные образования Быковского района
Сельские поселения Волгоградской области